Симеон Атанасов Штерев (; род. 1959) — болгарский борец вольного стиля, а также тренер.

Биография 
Родился 8 февраля 1959 года в селе Микрево Благоевградской области Болгарии.

Занимался вольной борьбой. Был трёхкратным чемпионом Европы в 1982 (Варна), 1983 (Будапешт) и 1984 годах (Йёнчёпинг), а также чемпионом мира в 1981 году (Скопье). На Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году завоевал бронзовую медаль.

По окончании спортивной карьеры перешёл на тренерскую работу; среди его воспитанников — Станка Златева, серебряная призёр Олимпийских игр 2008 года в Пекине и 2012 года в Лондоне, и Радослав Великов — бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине.

В 2011 году признан лучшим женским тренером в борьбе по версии Международной федерации объединённых стилей борьбы (FILA).

В середине 2010-х годов работал в Азербайджане, был главным тренером мужской (2013—2014) и женской (2014—2017) сборных этой страны. В 2019 году вошёл в тренерский штаб женской сборной России, а в августе 2020 года возглавил её, сменив ушедшего из жизни Магомеда Алиомарова.

Семья 
Cын Симеона Штерева Николай (1986—2020) также серьёзно занимался вольной борьбой, был чемпионом Болгарии, участником Европейских игр в Минске (2019). В июле 2020 года в Военной больнице в Софии скончался от коронавируса.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Симеон Штерев — профиль на сайте Федерации борьбы Болгарии

Борцы Болгарии
Чемпионы Европы по вольной борьбе
Чемпионы мира по вольной борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Тренеры Болгарии по борьбе
Тренеры Азербайджана по борьбе
Тренеры сборной России по борьбе